
Termin -{DNA}- ima više značenja:

 -{DNA}-, skraćenica za dezoksiribonukleinsku kiselinu (DNK) od 
 D. N. A. (album), album Maria